Гур'я́нов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Микола Гур'янов (1909–2002) — протоієрей Російської православної церкви.
 Денис Гур'янов (1997) — російський хокеїст.
 Георгій Гур'янов (1961–2013) — радянський та російський художник та музикант, колишній член рок-гурту «Кино».
 Леонід Гур'янов (1945) — український дипломат.
 Гур'янов Фідель Іванович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища